Afrikaanse koekoekswouw
 Australische koekoekswouw
 Jerdons koekoekswouw
 Madagaskarkoekoekswouw
 Zwarte koekoekswouw